AEGON International 2009 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 13–20 czerwca 2009 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 600 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2009
2009 w tenisie ziemnym
2009 w Anglii